Рейс 210 может иметь следующие значения:
 Рейс 210 LAN Chile
 Рейс 210 Bellview Airlines